Ryan Garlock (né le  à Iroquois Falls, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière
Il est choisi au ,  au total par les Blackhawks de Chicago au repêchage d'entrée de 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003|| Storm de Guelph || LHO ||51 ||3 ||12 ||15 ||26 ||11 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2003-2004|| Storm de Guelph || LHO ||36 ||16 ||18 ||34 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004|| Spitfires de Windsor || LHO ||16 ||3 ||10 ||13 ||12 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2004-2005|| Spitfires de Windsor || LHO ||68 ||33 ||35 ||68 ||62 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006|| Spitfires de Windsor || LHO ||62 ||20 ||32 ||52 ||66 ||7 ||2 ||3 ||5 ||18 
|-
|2006-2007|| Rampage de San Antonio || LAH ||71 ||3 ||9 ||12 ||42 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008|| Chiefs de Johnstown || ECHL ||51 ||26 ||35 ||61 ||61 ||6 ||4 ||4 ||8 ||4 
|-
|2007-2008|| Senators de Binghamton || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008|| Falcons de Springfield || LAH ||6 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Bears de Hershey || LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009|| Chiefs de Johnstown || ECHL ||16 ||10 ||8 ||18 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Crunch de Syracuse || LAH ||35 ||4 ||1 ||5 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Checkers de Charlotte || ECHL || 4|| 1|| 2|| 3|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Wolf Pack de Hartford || LAH || 59|| 7|| 13|| 20|| 38||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011|| Whale du Connecticut || LAH ||71 ||3 ||18 ||21 ||50 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2011-2012|| Falcons de Springfield || LAH ||71 ||5 ||13 ||18 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 21|| 4|| 11|| 15|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Condors de Bakersfield || ECHL || 8|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Bulls de San Francisco || ECHL || 3||1 || 1||2 || 0|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en avril 1986
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du Vålerenga ishockey
Attaquant de hockey sur glace